Peuster bezeichnet: 

 Matthias Peuster (* 1969), deutscher Kinderarzt
 historischer Begriff für Püsterich